grensrivier tussen Congo-Kinshasa en Centraal-Afrikaanse Republiek: Mbomou (rivier)
 prefectuur in de Centraal-Afrikaanse Republiek die vernoemd is naar die rivier: Mbomou (prefectuur)